Strathmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Strathmann (1866–1939), deutscher Maler des Jugendstils
 Friedrich Strathmann (1867–1946), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Heinrich Strathmann (1910–1993), deutscher Politiker (SPD) 
 Hermann Strathmann (1882–1966), deutscher Theologe und Politiker (DNVP, Volksdienst, CSU)
 Hugo Strathmann (1874–1955), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:

 Stratmann